Байрон Блек (;  1969) — зімбабвійський тенісист, відомий перед усім виступами в парному розряді, чемпіон Ролан-Гарросу в парному розряді, лідер світового рейтингу в парній грі. 

Байрон Блек був найстаршим у родині Роберта Блека. Його батько грав за Родезію в крике та хокей на траві. Чотириразвий переможець тунірів Великого шолома Вейн та десятиразова чемпіонка Кара, є, відповідно братом та сестрою Байрона. 

Особливістю Блека було те, що він мав дворучний форхенд — явище доволі рідкісне серед тенісистів. Відкритий чемпіонат Франції Блек виграв 1994 року в парі з американцем Джонатаном Старком. 

Звання першої ракетки світу в парній грі Блек здобув у 1994-му й утримував 8 тижнів.

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів професіоналів

Примітки 

Зімбабвійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді